In der Stammtafel der römischen und byzantinischen Kaiser sind alle Kaiser des Römischen Reichs und des daraus entstandenen Kaiserreichs Byzanz von Augustus bis Konstantin XI. enthalten, sowie dynastische Verbindungspersonen. Kaiser sind gefettet und mit ihrer Herrschaftsdauer angegeben, kursiv ist die Herrschaft als Mitkaiser.

Stammtafel

Siehe auch 
 Liste der römischen Kaiser
 Liste der byzantinischen Kaiser

Literatur 
 
 Dietmar Kienast, Werner Eck, Matthäus Heil: Römische Kaisertabelle. Grundzüge einer römischen Kaiserchronologie. 6. Auflage, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2017, ISBN 978-3-534-26724-8.

Rom
Kaisertum (Römisches Reich)
Byzantinische Geschichte